L'Aurore peut faire référence à :

Arts et culture 
 L'Aurore, une statue de Michel-Ange (1524-27) ;
 L'Aurore, une peinture de William Bouguereau (1881) ;
 L'Aurore, un film de Friedrich Wilhelm Murnau de 1927 ;
 L'Aurore, un poème de Federico García Lorca dans le recueil du Poète à New-York.

Presse 
 L'Aurore, un journal montréalais fondé en 1866 et disparu en 1988 ;
 L'Aurore, un journal français fondé en 1897 et disparu en 1914 ;
 L'Aurore, un journal français fondé en 1944 et intégré au Figaro en 1985 ;
 L'Aurore, un journal américain fondé en 1931 ;
 L'Aurore, un journal malien ;
 L'Aurore boréale, un journal bimensuel canadien.

Autre
 L'Aurore, une Barque du Léman.

Voir aussi